Пара Николь Пратт / Брианн Стюарт — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионки — дуэт Лиза Реймонд / Саманта Стосур — защищали свой титул, прошли круг, но были вынуждены сняться с турнира из-за вирусной инфекции австралийки.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Четвертьфинал, отказ)
  Ваня Кинг /  Шахар Пеер ''(Первый раунд)

<ol start="3">
  Бетани Маттек /  Мейлен Ту ''(Полуфинал)
  Николь Пратт /  Брианн Стюарт (Титул)
<ol>

Ход турнира

Ссылки 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007